Prilipp bezeichnet:
 Prilipp, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Przylep (Kołbaskowo)

Prilipp ist der Familienname folgender Personen:
 Beda Prilipp (1875–1971), deutsche Schriftstellerin und Redakteurin; Pseudonym Vorlinde
 Walter Prilipp (1907–1992), deutscher Brigadegeneral
 Wilhelm Prilipp (1909–1989), deutscher Brigadegeneral
 Willi Prilipp (1887–1938), deutscher Politiker (KPD), Mitglied des Reichstages